VAR pode referir-se a:

 Rio Var - rio na França
 Var (departamento) - departamento francês
 Value-added reseller
 Value at Risk - VaR - Métrica de Risco de Mercado
 Vár - deusa da mitologia nórdica
 Vanguarda Armada Revolucionária Palmares - grupo armado brasileiro que combateu a Ditadura Militar
 Volt-ampere reativo - unidade de potência elétrica reativa (VAr)
 Video assistant referee - mais conhecido como árbitro de vídeo

Desambiguação